Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 20., 21. и 23. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Осаки 2007. бранио је Алфред Кирва Јего из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 51 такмичар из 38 земаља.

 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичара 2009. године је пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало следећи пласман. Од њих 10 пет је из Кеније, двоје из САД и по један из Русије, Бразила и Судана.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. У квалификацијама су учествовала 51 такмичар подељени у 7 група. Пласман у полуфинале изборила су по 3 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 3 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 11:45; Група 2 у 11:53; Група 3 у 12:01; Група 4 у 12:09; Група 5 у 12:17; Група 6 у 12:25 и Група 7 у 12:33.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 21. августа 2009. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 21:10; Група 2 у 21:18; Група 3 у 21:26.

1 У првој полуфиналној групи, Марћин Левандовски је пао преко Брама Сома који се спотакао о Абубакера Какија, који је пао на свој рачун. После протеста, и Левандовском и Сому је било дозвољено да се такмиче у финалу.

Финале 
Такмичење је одржано 23. августа 2009. године у 17:25.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2009. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном